Tomlinson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tomlinson Township (Logan County, Arkansas)
 Tomlinson Township (Scott County, Arkansas)